Candelária kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Candelária (ort), Rio Grande do Sul, 
 Candelária (kommun), Rio Grande do Sul,

Portugal 

 Candelária (freguesia i Portugal, Azorerna, Ponta Delgada), 
 Candelária (freguesia i Portugal, Azorerna, Madalena), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar